John Challis peut désigner :
 John Challis (1907-1974), facteur de clavecins américain ;
 John Challis (1942-2021), acteur britannique.